Kvaløya (du norvégien : « île des Baleines ») est le nom de plusieurs îles de Norvège :

 Kvaløya, Tromsø, Troms, la plus grande de ces îles ;
 Kvaløya, Hammerfest et Kvalsund, Finnmark ;
 Kvaløya, Sømna, Nordland ;
 Kvaløya, Flatanger, Nord-Trøndelag ;
 Kvaløya, Vikna, Nord-Trøndelag ;
 Kvaløya, Sør-Trøndelag ;
 Kvaløya, une île du Hordaland en Norvège appartenant à Austevoll ;
 Kvaløya, une île du Hordaland en Norvège appartenant à Bømlo.